Publius Petronius Turpilianus ist der Name folgender Personen:

* Publius Petronius Turpilianus (Münzmeister), römischer Politiker und Münzmeister 
 Publius Petronius Turpilianus (Konsul 61) (vor 18–68), römischer Politiker